

Географія 
 Монцамбано — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Мантуя.

Кораблі 
 «Монцамбано» — паровий фрегат, збудований у 1841 році. На службі протягом 1841-1875 років
 «Монцамбано» — торпедний крейсер типу «Гоїто». На службі протягом 1889-1901 років
 «Монцамбано» — есмінець типу «Куртатоне». На службі протягом 1924-1951 років.